Alberoni bezeichnet folgende geographische Gebiete und Orte:
 Alberoni (Venedig), Ort auf dem Lido di Venezia, Ortsteil der Stadt Venedig, Italien
 Alberoni (Nogara), Ortsteil der Stadt Nogara in der italienischen Provinz Verona, Italien
 Ottagono Alberoni,  Insel in der Lagune von Venedig

Alberoni ist der Familienname von:
 Francesco Alberoni (* 1929), Soziologe und Journalist
 Giulio Alberoni (1664–1752), Kardinal und Politiker

Alberoni bezeichnet zudem:
 Collegium Alberoni, ein Katholisches Priesterseminar in Piacenza, Italien